

Pessoas 
 São Macário, o Moço, de Alexandria
 São Macário, o Grande, do Egito
 Macário de Jerusalém

Geografia 
 Serra de São Macário - em Portugal

Ver também 

Desambiguações de santos